Will steht für:
 Will (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Will, Pseudonym von Willy Maltaite (1927–2000), belgischer Comiczeichner
 Will Scarlet, fiktive Gestalt aus der Legendenwelt um Robin Hood
 Will & Will, Roman von John Green und David Levithan (2010)

geographische Objekte:
 Will County, County in Illinois, Vereinigte Staaten
 Will Point, Landspitze von Südgeorgien, Südatlantik

Fernsehserien:
 Will (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie über William Shakespeare (seit 2017)
 Will & Grace, US-amerikanische Sitcom

Unternehmen:
 E.C.H. Will, deutsches Maschinenbauunternehmen, siehe BW Papersystems Hamburg #Geschichte
 Wilhelm Will (Wetzlar), Unternehmen der optischen Industrie

WiLL steht für:
 WiLL, Automobilmarke von Toyota